Besa (Bar, Crna Gora), naselje u Crnoj Gori
 jedrenjak kojim je Joža Horvat oplovio svijet.